Карманный персональный компьютер (КПК,  — «личный цифровой секретарь») — портативное вычислительное устройство, обладающее широкими функциональными возможностями. КПК часто называют наладонником () из-за небольших размеров. Изначально КПК предназначались для использования в качестве электронных органайзеров. С «классического» КПК невозможно совершать звонки, и КПК не является мобильным телефоном, поэтому к настоящему времени с 2008 года классические КПК практически полностью вытеснены коммуникаторами — КПК с модулем сотовой связи и смартфонами.

В английском языке словосочетание «карманный ПК» (Pocket PC) является торговой маркой фирмы Microsoft, то есть относится лишь к одной из разновидностей КПК, а не обозначает весь класс устройств. Словосочетание Palm PC («наладонный компьютер») также является конкретной торговой маркой. Для обозначения всего класса устройств в английском языке используется аббревиатура PDA.

История развития карманных компьютеров 
Точной даты изобретения КПК нет, можно только сказать, что идея карманных компьютеров окончательно оформилась в период 1970—1990-х годов. За это время был пройден путь от программируемых калькуляторов до цветных КПК, которые позволяют смотреть видео и выходить в интернет. Было создано около 10 новых операционных систем, около сотни различных устройств КПК.
Оригинальный термин впервые был использован 7 января 1992 года Джоном Скалли к Apple Newton на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе.

Функции КПК

Общие 
 Чтение:
 книг;
 справочных текстов: словарей, энциклопедий и т.д
 электронной почты, веб-страниц, журналов и иных документов в разных текстовых форматах.
 Карты местности. Особенно эффективны при наличии модуля GPS (глобальная система позиционирования) и специальных программ для планирования маршрутов.
 Ежедневник и расписание. Компьютер может автоматически напоминать о пунктах расписаний.
 Всевозможные записи: памятки, контактные сведения, списки, базы данных.
 Звуковой проигрыватель. В отличие от карманных аудиопроигрывателей, функция звукового проигрывателя на КПК полностью настраивается программным обеспечением: можно выбрать программу с подходящим интерфейсом и функциональностью.
 Диктофон. При использовании дополнительного ПО обретает широкие возможности звукозаписи.
 Записи от руки. Позволяют быстро набросать памятку, с возможностью рисования от руки при помощи стилуса.
 Набор текстов. Доступна экранная клавиатура, рукописный ввод и полноценная подключаемая клавиатура (возможно использование аккордовой клавиатуры, которая имеет меньшие размеры). В некоторых моделях КПК также имеется выдвижная клавиатура.
 Просмотр изображений. Фотоальбомы, коллекции изображений.
 Просмотр видеороликов, фильмов. Объём современных флеш-карт и скорость процессоров позволяют просматривать видео со звуком, без конвертации.
 Выход в Интернет. Подключаться можно через мобильный телефон (Bluetooth / IrDA) или беспроводную сеть Wi-Fi или WiMAX, функционируют GPRS и EDGE.
 Игры. Логические, аркады, шутеры, стратегии, ролевые игры.
 Графические программы. Функциональность существенно ограничена размером экрана карманного компьютера.
 Дистанционное управление. Вся бытовая техника, имеющая инфракрасный порт, поддаётся управлению при помощи специализированных программ.
 Офисные приложения. В зависимости от модели КПК в распоряжении пользователя есть различные наборы программ — от утилит для просмотра документов до полноценных офисных пакетов.
 Управленческий учёт. КПК активно используются в торговом бизнесе мерчандайзерами для сбора информации об остатках товара в торговой точке, формировании заказа и т. п. Использование КПК в технологии мобильных продаж обычно подразумевает интеграцию с бухгалтерской программой. В системах автоматизации общественного питания КПК часто используется как инструмент официанта для приёма заказа. В наиболее продвинутой отечественной системе TillyPad XL КПК любой модели способен заменить любой терминал по всему набору функций. То есть может работать как POS-терминал или рабочее место менеджера.
 Программирование. Несмотря на доступность трансляторов различных языков, программирование непосредственно на карманном компьютере остаётся затруднённым из-за малого количества доступных сред разработки. Небольшой размер экранов наладонников также мешает полноценному программированию.
 Фотоаппарат, видеокамера — встроенная или подключаемая.

К КПК, оснащённому хост-контроллером USB, можно напрямую подключать различные USB-устройства, в том числе клавиатуру, мышь, жёсткие диски (в случае подключения жёсткого диска следует учесть, что часто в таких случаях мощности хост-контроллера недостаточно для нормальной работы жёсткого диска) и флеш-накопители.

 Операционные системы 

В отличие от настольных ПК, которые подразделяются на несколько крупных классов и в остальном достаточно универсальны, карманные компьютеры более жёстко привязаны к собственным операционным системам (ОС).

На сегодняшний день основными ОС для КПК и смартфонов являются:
 Google Android, разрабатываемая Open Handset Alliance;
 iOS фирмы Apple;

Также применяются (применялись) и иные ОС:
 Windows Mobile (ранее Pocket PC и Windows CE) фирмы Microsoft;
 Windows Phone;
 Windows 10 Mobile.
 Palm OS фирмы PalmSource;
 BlackBerry фирмы Research In Motion;
 Symbian OS (ранее EPOC);
 GNU/Linux.

 Смартфоны и коммуникаторы 

Получили большое распространение так называемые коммуникаторы'' — КПК со встроенным модулем мобильной связи.
Коммуникаторы обладают рядом недостатков по сравнению с обычными КПК, основной из которых — меньшее время автономной работы. Однако, объёмы поставок КПК постоянно снижались (по данным IDC, в третьем квартале 2007 года общий объём поставок классических КПК снизился на 39,3 % по сравнению с третьим кварталом 2006 года и составил всего 728 894 устройств, в то время как объём поставок смартфонов превысил 31 миллион устройств) и к началу 2008 года классические КПК были практически вытеснены смартфонами и коммуникаторами.

Примечания

Литература

Ссылки 

 История карманных компьютеров 
 КПК: исторический экскурс  iXBT
 Карманные компьютеры. Расцвет и закат электронных помощников  3DNews
 Эволюция КПК — от рассвета до заката  — журнал Мир ПК, 10.01.2007 г.
 FAQ по КПК на платформах Pocket PC и Windows Mobile 2003

Мобильные компьютеры
Компьютеры по форм-фактору